Amélie Bitoun (née en 1983), animatrice de télévision française ;
 Éric Bitoun (né en 1960), réalisateur et producteur français ;
 Hervé Bitoun, dit Dani Lary (né en 1958), magicien illusionniste français ;
 Pierre Bitoun (né en 1955), sociologue français.

Homonymie de patronyme
Patronyme séfarade